Världsmästerskapen i landsvägscykling 2015 avgjordes i Richmond, Virginia, USA under perioden 19–27 september 2015.

Deltagande nationer 

789 tävlande från 76 nationer deltog i mästerskapet. 40 sponsrade UCI-lag deltog detta år. Två tävlande från Dominikanska republiken, samt tävlande från Syrien och Uganda hade registrerat sig inför mästerskapet, men deltog ej.

Medaljsummering

Elittävlingar

Under-23-tävlingar

Juniortävlingar

Medaljfördelning, Poängtävlingen

Referenser

Världsmästerskapen i landsvägscykling 2015
2015 i USA
Sport i Virginia
Sportevenemang i USA
Richmond, Virginia